BXM peut faire référence à :
  ;
 bouriate, une langue parlée en Mongolie (bouriate mongol), selon les codes ISO 639-3.

Code IATA des aéroports